Desa Kepoh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kepoh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,47, long 110,71), 
 Desa Kepoh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 111,33), 
 Desa Kepoh (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar